Блін (білін) — мова кушитської сім'ї афразійської макросім'ї.
 Блін (від  — буквально «млинець») — евфемізм

Прізвище 
 Владислав Блін ( 1954) — єпископ-емерит Вітебського діоцезу

Топонім 
Бліни () — назва низки населених пунктів у Росії:
 Бліни — село в Островському районі Псковської області
 Бліни — село в Великосільському районі Ярославської області
Блін-матюк